Alyn and Deeside steht für:

 Alyn and Deeside (District), einen britischen Verwaltungsbezirk
 Alyn and Deeside (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Alyn and Deeside (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales